Der FK Proleter Novi Sad (vollständiger offizieller Name auf serbisch: Фудбалски клуб Пролетер Нови Сад – ФК Пролетер Нови Сад, Fudbalski klub Proleter Novi Sad – FK Proleter Novi Sad) ist ein Fußballverein aus Slana bara, einem Stadtviertel der zweitgrößten serbischen Stadt Novi Sad. Der Klub wurde 1951 gegründet und spielt derzeit in der Super liga, der höchsten Liga des Serbischen Fußballs. Seine Spiele trägt der Verein im Stadion Slana bara aus.

Statistik 

Novi Sad
Sport (Novi Sad)
FK Proleter Novi Sad
Organisation (Novi Sad)